Hayley Atwell (1982), Engels actrice
 Samuel Atwell (1979), Australisch acteur
 Winifred Atwell (1914-1983), Brits pianist